TTA kan stå för flera saker:

True Audio, codec
The Tough Alliance, svensk elektropopduo
Telecommunications Technology Association i Korea
TTA – Elitserien i Racing (evenemang), svenskt racingevenemang.
TTA – Elitserien i Racing, huvudklassen i TTA – Elitserien i Racing.